Леслі Аллен і Міма Яушовец були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Аллен - з Кріс Еверт-Ллойд, а Яушовец - з Бетсі Нагелсен.

Яушовец і Нагелсен у чвертьфіналі програли парі Гана Мандлікова і Вірджинія Рузічі.

Аллен і Еверт-Ллойд програли в півфіналі парі Мандлікова і Рузічі.

Розалін Феербенк і Кенді Рейнолдс виграли титул, перемігши у фіналі пару Мандлікова і Рузічі з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Lipton WTA Championships 1983 Doubles Draw 

Парний розряд